Гергель Андрій Прокопович (1910—1991) — Герой Радянського Союзу.
 Гергель Володимир Петрович — сержант ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Гергель Оксана Василівна — українська спортсменка (вільна боротьба), чемпіонка світу.
 Гергель Ольга Дмитрівна — українська поетеса.

Прізвища